Bredaryd kan syfta på:

 Bredaryds socken – en socken i Småland
 Bredaryds landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1970
 Bredaryds församling – en församling i Bredaryds pastorat i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift
 Bredaryds  kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bredaryds församling
 Bredaryd – en tätort i Värnamo kommun, kyrkby i Bredaryds socken
 Bredaryds distrikt – ett distrikt i Värnamo kommun och Jönköpings län